Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2015 проходили в рамках Світового Туру ATP 2015.

Федеріко Дельбоніс був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в 1-му колі його переміг Факундо Баньїс.

Пабло Куевас здобув титул, у фіналі перемігши Луку Ванні з рахунком 6–4, 3–6, 7–64.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Фелісіано Лопес (знявся)
  Томмі Робредо (2-ге коло)
  Фабіо Фоніні (чвертьфінал)
  Леонардо Маєр (чвертьфінал)

  Пабло Куевас (Чемпіон)
  Сантьяго Хіральдо (півфінал)
  Фернандо Вердаско (2-ге коло)
  Мартін Кліжан (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Гільєрме Клезар (1-ше коло)
  Жоао Соуза (півфінал)

  Кіммер Коппеянс (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Гвідо Пелья (1-ше коло)
  Лука Ванні (фінал)

  Максімо Гонсалес (1-ше коло)
  Тіємо де Баккер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Brasil Open
Світовий Тур ATP 2015